Олику:

Реки

 Олику-Хадуттэ
 Олику-Санику-Яха
 Олику-Вы-Яха
 Олику-Ай-Бай-Тарка